Западная Германия () может означать:

 Западная Германия (регион) — географический регион в западной части современной Германии.
 Федеративная Республика Германии (1949—1990) — ФРГ в границах до объединения с ГДР.
 Старые земли Германии — земли Германии, существовавшие в границах до объединения с ГДР.